Miejscowości w USA:
 Carlock – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Carlock (ang. Carlock Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory